Контрерас () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Контрерас, Алехандро (род. 1993) – чилийский футболист
 Контрерас, Алонсо де (1582—1641) — испанский военный, мореплаватель и пират; автор мемуаров.
 Контрерас, Ана Бренда (род. 1986) — американская и мексиканская актриса и певица.
 Контрерас, Далия (род. 1983) — венесуэльская тхеквондистка. 
 
 Контрерас, Марио (род. 1987) — сальвадорский велогонщик, участник летних Олимпийских игр 2008 года.
 Контрерас, Мануэль (род. 1929) — глава тайной полиции в Чили в период диктатуры Пиночета.
 Контрерас, Пабло (род. 1978) — чилийский футболист
 Контрерас, Педро (род. 1972) — испанский футболист, вратарь.
 Контрерас, Рауль (он же Лидия Нохалес; 1896—1973) — сальвадорский поэт, драматург и дипломат.
 Контрерас, Родриго (род. 1995) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Сан-Лоренсо».
 Контрерас, Родриго (род.1994) — колумбийский велогонщик. 
 Контрерас, Уилсон (род. 1992) — венесуэльский бейсболист.
 
 Контрерас, Хуан (1807—1881) — испанский генерал, президент революционного правительства в Картахене (1873).
 Контрерас, Хуан Сенен (1760—1826) — испанский генерал, участник Пиренейских войн, мемуарист.
 Контрерас, Эдгар (род. 1992) — венесуэльский тхэквондист, участник летних Олимпийских игр 2016 года.
 Контрерас, Элеасар Лопес (1883—1973) — военный и государственный деятель Венесуэлы, президент страны в 1935—1941 годах.
 Контрерас, Юделькис (род. 1986) — доминиканская тяжелоатлетка, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира.

Топоним 
 Контрерас — муниципалитет в провинции Бургос, автономное сообщество Кастилия и Леон, Испания.

См. также 
 Сражение при Контрерас — сражение американо-мексиканской войны, произошло 19—20 августа 1847 года.